Un, deux, trois est un titre notamment porté par :
 Un, deux, trois, film de Billy Wilder sorti en 1961 ;
 Un, deux, trois, chanson de Catherine Ferry sortie en 1976 ;
 Un, deux, trois, chanson de Fredericks Goldman Jones sortie en 1990 ;
 Un, deux, trois..., roman d'Agatha Christie publié en 1940 ;
 Un, deux, trois..., téléfilm adapté du précédent diffusé en 1992 :
 Un, deux, trois Bo !, série télévisée d'animation diffusée de 2007 à 2011 ;
 Un, deux, trois... Géant, série télévisée québécoise diffusée de 2011 à 2013 ;
 Un, deux, trois, nous irons au bois, comptine francophone ;
 Un, deux, trois... partez !, film d'Alfred J. Goulding sorti en 1919 ;
 Un, deux, trois, piano, dénomination belge du jeu Un, deux, trois soleil ;
 Un, deux, trois, séries, bloc de programmes français diffusé en 1997 à 2000 ;
 Un, deux, trois silex, émission de télévision française diffusée de 1998 à 1999 ;
  ;
 Un, deux, trois, voleurs, téléfilm de Gilles Mimouni diffusé en 2011 ;
 ''Un, deux, trois, film de Mathieu Gari de 2017.